Francisco Laso puede referirse a:

 Francisco Laso, pintor peruano del siglo XIX.
 Francisco Laso de la Vega, militar español y gobernador chileno del siglo XVII.
 Francisco Laso de la Vega, obispo de Plasencia del siglo XVIII.